Estação Paraíso (Metrô de São Paulo) — estação do Metrô de São Paulo

Estação Paraíso (álbum) —  álbum da dupla sertaneja Chrystian & Ralf

Desambiguações de estações